Несколько кораблей Королевского флота назывались HMS Resolution. Однако первым Resolution (без префикса HMS) был назван линейный корабль 1 ранга Prince Royal (построенный в 1610 и перестроенный в 1641); переименован Resolution в 1650 после учреждения республики, носил это название до 1660, после чего название Prince Royal возвращено, а Resolution присвоено первому из кораблей списка:

 HMS Resolution (1654) — 50-пушечный фрегат типа Speaker; спущен на воду в 1654 как Tredagh, переименован Resolution в 1660, сел на мель и уничтожен голландским брандером в день Св. Якова, 4 августа 1666.
 HMS Resolution (1667) — 70-пушечный линейный корабль корабль 3 ранга; спущен на воду в 1667, перестроен 1698; затонул в 1703.
 HMS Resolution (1705) — 70-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1705; выбросился на берег в 1707, чтобы избежать плена.
 HMS Resolution (1708) — 70-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1708 , разбился 1711.
 HMS Resolution (1758) — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1758; сел на мель и разбился годом позже, при Кибероне.
 HMS Resolution (1770) — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1770 , отправлен на слом в 1813.
 HMS Resolution (1771) — исследовательское судно Джеймса Кука.
 HMS Resolution (1779) — куттер; закуплен в 1779, затонул 1797.
 HMS Resolution (1892) — додредноутный линкор типа Royal Sovereign; в списках с 1893 по 1914. 
 HMS Resolution (09) — линкор типа Revenge; в списках с 1915 по 1944.
 HMS Resolution (S22) — атомная ракетная подводная лодка; головной корабль типа Resolution, в списках с 1966 по 1994.
 HMNZS Resolution (A-14) — американское гидрографическое судно; передано новозеландскому флоту в 1996.